Орки:

 Орки — вид существ в произведениях жанра фэнтези.
 Орки — раса из вселенной Warcraft, созданной компанией Blizzard Entertainment.
 Орки — инопланетный народ во вселенной Warhammer 40,000.
 Орки — в легендариуме Джона Р. Р. Толкина — злобный, варварский народ, подчинявшийся Тёмному Властелину.
 Орки! — фильм 2011 года.
 Орки — уничижительный термин, описывающий российских военнослужащих, участвующих в войне на Украине.

См. также 
 Орк (значения)